Der Tempe Challenger 2017 war ein Tennisturnier, das vom 13. bis 19. Februar 2017 in Tempe stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 129 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 125 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 126 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in Tempe (Arizona)